Rosenburg kan syfta på:

Kommuner och orter
 Groß Rosenburg – en kommun i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt
 Klein Rosenburg – en kommun i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt
 Rosenburg, Rosenburg-Mold – en ort i kommunen Rosenburg-Mold i den österrikiska delstaten Niederösterreich

Borgar och slott
 Slottet Rosenburg (Niederösterreich) – ett slott i den österrikiska delstaten Niederösterreich
 Slottet Rosenburg (Bayern) – ett slott i den tyska delstaten Bayern
 Slottet Rosenburg (Bonn) – ett slott i den tyska staden Bonn